Cize puede referirse a:

 Cize, comuna de Ain (Francia).
 Cize, comuna de Jura (Francia).